Tenango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepango, Tepango de Rodríguez, 
 Tenango del Aire (kommun) 
 Tenango del Aire, delstaten Mexiko, 
 Tenango de Arista, kommunhuvudort, Morelos, 
 Tenango, Xochicoatlán, 
 San Sebastián Tenango, ort, Puebla, Teopantlán, 
 Tenango, Tezontepec de Aldama, 
 Tenango, Ocosingo, 
 Tenango, Tepehuacán de Guerrero, 
 Tenango, Guerrero, Azoyú, 
 Tenango, Cuetzalan del Progreso,